Jméno Tony Marshall má více nositelů:
 Tony Marshall (1938–2023), německý popový a operní zpěvák
 Tony Marshall (kytarista) (* 1944), britský jazzový hudebník
 Tony Marshall (herec) (* 1974), britský herec
 Tony Marshall (hráč kulečníku), anglický hráč kulečníku

Související články:
 Tonie Marshall (1951–2020), francouzská herečka